Кирки — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кирки — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кирки — село в Кайтагском районе Дагестана.
 Кирки — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.